Белогорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Белогорское сельское поселение — в составе Холмогорского района

Волгоградская область 
 Белогорское сельское поселение — в составе Камышинского района
 Белогорское сельское поселение — в составе Кумылженского района

Ульяновская область 
 Белогорское сельское поселение — в составе Тереньгульского района